Le montagne di Clark sono una catena montuosa situata nella parte nord-occidentale della Terra di Marie Byrd, in Antartide. Sita in particolare sulla costa di Ruppert, la catena, che fa parte del più vasto gruppo delle catene Ford, si estende per circa 25 km in direzione est-ovest, una ventina di chilometri a est delle montagne Allegheny, e la sua vetta più alta è quella del monte Jones, che arriva a .

Storia 
Scoperte nel 1934 durante ricognizioni aeree effettuate nel corso della spedizione antartica comandata da Richard Evelyn Byrd e successivamente cartografate grazie a ricognizioni aeree e terrestri condotte dal Programma Antartico degli Stati Uniti d'America tra il 1939 e il 1941, le montagne Clark sono state così battezzate dal Comitato consultivo dei nomi antartici in omaggio all'Università Clark, di Worcester, in Massachusetts.

Note

Collegamenti esterni 
 

Clark